A Qatar Stars League 1964–65 foi a 2ª edição do Campeonato Nacional disputado no Catar.

Resumo
Al-Maref venceu a liga neste ano. Conquistando seu segundo título.

References
Qatar - List of final tables (RSSSF) 

 1964/65